Юрий Дементьев:
 Дементьев, Юрий Александрович (1925—1995) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Дементьев, Юрий Викторович (1925—?) — советский оперный певец.
 Дементьев, Юрий Карпович (род. 1967) —  советский и латвийский футболист .